Falevai ist der Name der geographischen Objekte:
 Falevai (Upolu), Ort in Samoa
 Falevai (Vavaʻu), Ort in Tonga